Rivers of Babylon () può riferirsi a:

Cinema 
Rivers of Babylon – film del 1998 diretto da Vladimír Balco.

Letteratura 
Rivers of Babylon – romanzo di Peter Pišťanek del 1991.

Musica 
Rivers of Babylon – brano musicale del 1970 composto da Brent Dowe e Trevor McNaughton e noto per numerose cover successive.
Rivers of Babylon – brano musicale dei Boney M. del 1978, cover di quello del 1970
Rivers of Babylon (A Best of Collection) – album dei Boney M. del 2008.